Кроново може бити:

 Горење Кроново, насељено мјесто у општини Ново Место, Република Словенија
 Долење Кроново, насељено мјесто у општини Шмарјешке Топлице, Република Словенија